Saigal ist der Familienname folgender Personen:

 Amit Saigal († 2012), indischer Musikjournalist
 Kundan Lal Saigal (1904–1947), indischer Schauspieler
 Ramesh Saigal (1918–1980), indischer Regisseur